Als Euarchonta (gr. ευ „gut, echt“; άρχοντ „Herrscher“; vgl. Archon) wird eine Klade bezeichnet, die neben den Primaten und den Riesengleitern (als Primatomorpha zusammengefasst) auch die Spitzhörnchen umfasst. Die Euarchonta wurden 1999 aufgrund genetischer Untersuchungen aufgestellt, indem man aus der zuvor anhand morphologischer Kriterien postulierten Gruppe der Archonta die Fledertiere (Chiroptera) ausschloss. Die ausgestorbene Ordnung der Plesiadapiformes wird als Schwestertaxon der Primaten zu den Euarchonta gestellt.

Die momentane Datenlage lässt anhand der Molekularen Uhr extrapolieren, dass die Euarchonta in der Kreidezeit vor etwa 88 Millionen Jahren entstanden sind und sich bereits vor 86,2 Millionen Jahren in die Gruppen der Spitzhörnchen und der Primatomorpha aufspalteten. Letztere teilte sich vor 79,6 Millionen Jahren in die Ordnungen der Primaten und der Riesengleiter.

Systematik 
Der gegenwärtige (2007) wissenschaftliche Kenntnisstand über die Verwandtschaftsverhältnisse ist in diesem Kladogramm wiedergegeben.

Quellen 
 Jan Ole Kriegs, Gennady Churakov, Jerzy Jurka, Jürgen Brosius und Jürgen Schmitz: Evolutionary history of 7SL RNA-derived SINEs in Supraprimates. In: Trends in Genetics. 23 (4). 2007, 158–161 (Onlinetext als PDF) (468 kB)

Einzelnachweise 

Säugetiere
Mammalia